Patwardhan (Marathi:  ) ist der Name von: 

 Anand Patwardhan (* 1950), indischer Dokumentarfilmer
 Jayoo Patwardhan (* 1949), indische Architektin, Szenenbildnerin und Filmregisseurin, siehe Nachiket und Jayoo Patwardhan
 Nachiket Patwardhan (* 1948), indischer Architekt, Szenenbildner und Filmregisseur, siehe Nachiket und Jayoo Patwardhan 
 Sunder Patwardhan (* ~1920), indische Badmintonspielerin, siehe Sunder Deodhar
 Vinayak Narayan Patwardhan (1905–), indischer Autor
 Vinayakrao Patwardhan (1898–1975), indischer Schauspieler und Sänger